Константин Валентинович Котенко (род. 22 января 1967 года, пос. Шантобе, Целиноградская область, КазССР, СССР) — организатор здравоохранения, российский учёный-медик, специалист в области восстановительной медицины, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса (2016), академик РАН (2022).

Биография 

Родился 22 января 1967 года в поселке Шантобе Целиноградской области Казахской ССР.

В 1991 году окончил Целиноградский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».

С 1992 года работал психиатром в наркологическом кабинете медико-санитарной части № 101 г. Лермонтова.

В 2001 году окончил Кисловодский институт экономики и права по специальности «юриспруденция».

В 2001 году назначен начальником медико-санитарной части № 101 г. Лермонтова.

В 2002 году защитил кандидатскую, в 2005 году — докторскую диссертацию, 18 апреля 2007 года — присвоено учёное звание профессора.

В 2003—2005 — депутат Государственной думы Ставропольского края третьего созыва по Пятигорскому избирательному округу № 22.

В 2005 году назначен главным врачом Клинической больница № 6 ФМБА (Москва).

C 2008 года по февраль 2015 года — генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна.

С декабря 2015 по ноябрь 2016 года — заместитель управляющего делами Президента Российской Федерации — начальник Главного медицинского управления Управления делами Президента Российской Федерации.

В ноябре 2016 года избран членом-корреспондентом РАН.

С декабря 2017 — заведующий кафедрой восстановительной медицины и медбиотехнологий факультета дополнительного профессионального образования Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова.

С 2019 года — заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

В июне 2022 года избран академиком РАН.

Научная деятельность 

Специалист в области восстановительной медицины.

Автор более 300 научных работ, из них 10 монографий, 46 пособий, 10 патентов.
Заведующий кафедрой радиационной медицины, гигиены и радиационной безопасности Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства.

Автор 118 научных трудов, десяти учебно-методических работ и четырёх монографий.

Под его руководством защищено 12 кандидатских диссертаций.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014).
 Два Ордена Мужества.
 Орден Почёта (2009).
 Заслуженный врач Российской Федерации (2014).
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2012).
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования (2013).
 Лауреат премии «Призвание» в номинации «Специальная премия врачам, участникам боевых действий и ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф».
 Благодарность Президента Российской Федерации (2011).
 Медаль ФСТЭК России «За укрепление государственной системы защиты информации» II степени.
 Медаль ФСТЭК России «За укрепление государственной системы защиты информации» I степени.
 Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения».
 Медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС».
 Золотой крест ФМБА России.
 Нагрудный знак МЧС России «За заслуги».
 Нагрудный знак «Академик И. В. Курчатов» 4 степени.
 Нагрудный знак «10 лет Центру специального назначения ФСБ России».
 Знак «За вклад в химическое разоружение».
 Памятный знак «50 лет ВПК».

Примечания

Ссылки 
 
 Его статьи в РИНЦ
 Список трудов в каталоге РГБ.

Выпускники вузов Казахстана
Преподаватели МГМСУ
Действительные государственные советники Российской Федерации 3-го класса